Мейма́нд, или Мейма́нд-э-Олиа́, или Маима́нд () — небольшой город на юге Ирана, в провинции Фарс. Входит в состав шахрестана Фирузабад. По данным переписи, на 2006 год население составляло 8 615 человек.

Мейманд является крупным центром производства розовой воды, продукция которого экспортируется во многие страны мира (в первую очередь в страны Ближнего Востока).

География 
Город находится в западной части Фарса, в горной местности юго-восточного Загроса, на высоте 1 524 метров над уровнем моря.
Мейманд расположен на расстоянии приблизительно 80 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Шираза, административного центра провинции и на расстоянии 760 километров к юго-юго-востоку от Тегерана, столицы страны.

Примечания 

Города Фарса